Schwermer bezeichnet
 die 1894 von Henry Schwermer in Königsberg (Preußen) gegründete Marzipanfabrik, Schwermer Dietrich Stiel

Schwermer ist der Familienname von
 Felix-Benjamin Schwermer (* 1987), deutscher Fußballschiedsrichter
 Miriam Schwermer (* 1994), deutscher Fußballschiedsrichterin
 Gebhard Schwermer (1930–2007), deutscher Künstler und Gymnasiallehrer
 Heidemarie Schwermer (1942–2016), deutsche Buchautorin
 Joachim Schwermer (* 1950), deutscher Mathematiker

Siehe auch: Schwärmer